Die Central Bank Texas Open 2008 fanden vom 20. bis 25. Mai 2008 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 27.600 US-Dollar.

Natalie Grainger verteidigte erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie besiegte im Finale Laura Lengthorn-Massaro mit 9:2, 9:5 und 9:6. Es war Graingers 18. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
WSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Houston